Сокращение TXT (латиницей) может означать:
 .txt — стандартное расширение для текстовых файлов в операционных системах DOS и Windows.
  — реализация технологии  (), разработанная фирмой Intel.
 TXT — одна из ресурсных записей DNS, произвольная текстовая строка.
 txt — код ISO639-3 для языка .
 TXT — южнокорейский бойзбенд, сформированный в 2019 году компанией Big Hit Entertainment.

Примечания